Гасте́лло может означать:

Гастелло, Николай Францевич (1907—1941) — советский военный лётчик, участник трёх войн, погиб во время боевого вылета, герой Советского Союза, посмертно.

Топоним 
Гастелло — населённые пункты постсоветского пространства, названные в честь Николая Гастелло.

Казахстан 
 Гастелло — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Гастелло — село в Тенькинском районе Магаданской области.
 Гастелло — село в Поронайском районе Сахалинской области.

Прочие наименования

Россия 
 Гастелло — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.
 Уфа:
 Гастелло — микрорайон в Черниковке.
 «Гастелло» — название футбольного клуба «Нефтяник» в 1977–1992.
 «Гастелло» — шашечный клуб при спортивном клубе им. Гастелло.
 Парк им. Гастелло — парк в Черниковке.
 Путепровод Гастелло — путепровод в Черниковке.
 Сквер им. Гастелло — сквер в микрорайоне Гастелло.
 Спортивный клуб им. Гастелло — спортивный клуб на стадионе им. Гастелло.
 Стадион им. Гастелло — стадион в Черниковке.

См. также 
 Улица Гастелло — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь советского военного лётчика, Героя Советского Союза.
 Гастелловка
 Гастеллово

Объекты, названные в честь Николая Гастелло